Tettau (Bavière), une commune de Bavière (Allemagne)
 Tettau (Brandebourg), une commune du Brandebourg (Allemagne)

Patronyme 
 Alfred von Tettau (1810-1893), homme politique prussien.